Список плауновидных растений, занесённых в Красную книгу России, включает 3 вида из рода полушник () семейства полушниковые (). В Красную книгу СССР был включён . Полушники относятся к растениям-индикаторам незагрязнённых водоёмов. Основными лимитирующими факторами являются узкая экологическая валентность и слабая способность противостоять конкуренции, загрязнение водоёмов и выпас скота.

Примечания

Ссылки 
 Красная книга России (растения)

Списки видов, занесённых в Красную книгу России

Россия